« Cérès » fait généralement référence à :

 Cérès, déesse romaine de l'agriculture, des moissons et de la fécondité.
 Cérès ou L'Abondance, un tableau de Raphaël la représentant.
 (1) Cérès, plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes et plus petite planète naine identifiée, nommée d'après la déesse.

« Cérès » ou « Ceres » peut également faire référence aux sens ci-dessous.

Planète naine 
Cérès, la plus petite planète naine reconnue du Système solaire.

Localités 
 Ceres (Argentine)
 Ceres (Australie)
 Ceres (Brésil)
 Ceres (Italie)
 Ceres (Écosse)
 Ceres (Afrique du Sud)
 États-Unis :
 Ceres (Californie)
 Ceres (Géorgie)
 Ceres (Iowa)
 Ceres (New York)
 Ceres (Oklahoma)
 Ceres (Virginie)
 Ceres (Washington)
 Ceres (Virginie-Occidentale)

Fiction 
 Cérès, personnage manga Ayashi no Ceres, nymphe céleste condamnée à rester sur Terre

Philatélie et numismatique 
 Cérès, type de timbre postal français ;
 Cérès, catalogue de timbres nommé d'après le précédent ;
 50 francs Cérès billet de banque français ;
 Pièce en or « Napoléon » dite Cérès, , produite de 1849 à 1851 ;
 .

Divers 
 CERES, Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste, ancien courant du Parti socialiste français.
 CERES, Centre d'études et de recherches économiques et sociales, établissement public tunisien de recherche à caractère administratif.
 CERES, programme de satellites militaires français.
 CERES, système de capteur mis en orbite terrestre pour mesurer les flux d'énergie radiative sur un large domaine de fréquences.
 Ceres Fruit Juices, entreprise sud-africaine produisant des jus de fruit.
 Cérès, entreprise française de matériel agricole.
 Cérès (1820), frégate française naviguant au .
 Cérès (Q190), sous-marin français.
 Cérès, tracteur fabriqué par Renault Agriculture.
 Brasserie Ceres, une ancienne brasserie danoise produisant la bière éponyme.
 Cérès-1, lanceur orbital chinois.

Sport 
 Ceres, un club de football brésilien